L'édition 2017 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Irina-Camelia Begu remporte l'épreuve en simple, ainsi que celle en double avec Raluca Olaru.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Varvara Lepchenko et Christina McHale, de la Française Océane Dodin, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Roumaine Monica Niculescu, de la Russe Anna Blinkova, de la Slovaque Kristína Kučová et de la Tunisienne Ons Jabeur. Elles sont respectivement remplacées par Alexa Glatch, Kateryna Kozlova, Çağla Büyükakçay, Barbora Krejčíková, Lesley Kerkhove, Nadia Podoroska, Polona Hercog et Quirine Lemoine.

Lauréates 
Irina-Camelia Begu remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Julia Görges.

En double, la paire roumaine Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru remportent leur  ensemble en battant en finale Elise Mertens et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Bucarest
Sport en Roumanie en 2017
Tennis en juillet 2017